Pelotão de Operações Especiais ou PELOPES é o nome de diversas frações de elite orgânicas de unidades convencionais da infantaria da Aeronáutica.

História
Desde 1941, por ocasião da criação da Força Aérea Brasileira, a FAB herdou do Exército Brasileiro além de aeronaves, a infantaria e os seus Pelotões de Operações Especiais, para dotar de tropa especializada em operações não convencionais e complementar o emprego da Infantaria da Aeronáutica A partir daí foram criadas estas pequenas unidades, geralmente frações dos batalhões de infantaria da Aeronáutica.

Batismo de Fogo
Seu batismo de fogo se deu nas revoltas de militares desertores e descontentes com o regime político que vigorava no Brasil, em maioria pilotos e outros oficiais da Força Aérea Brasileira. Pequenos efetivos especialmente selecionados da infantaria da Aeronáutica apoiaram as operações da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro contra os revoltosos na chamada Revolta de Jacareacanga no Estado do Pará, e na Revolta de Aragarças no Estado de Goiás. Estas revoltas se deram durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, sendo tais revoltas sufocadas com o auxílio dos PELOPES antes de se tornarem verdadeiras ameaças, segundo informes do serviço de inteligência da época, precursor da atual ABIN, criado pelo próprio presidente Juscelino para o enfrentamento dos movimentos subversivos que se avolumavam pelo país.

Seleção e treinamento
Os militares que compoem os PELOPES de uma unidade de infantaria da FAB são selecionados entre os que mais se destacam nas operações de adestramento destas unidades, com melhor desempenho nos testes de aptidão física.

Militares que já tenham servido em uma das duas unidades de elite da FAB, o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR) e o Pelotão Punhal, ou que já tenham concluído cursos de elite destas duas unidades, ou de outras unidades de elite das demais Forças Armadas do Brasil, de Forças Auxiliares ou outras organizações policiais civis estaduais ou federais, bem como aqueles que já tenham participado de alguma operação real.

Militares que estejam em seu primeiro ano na FAB normalmente não podem fazer parte dos PELOPES.

Por determinação do Centro de Operações Terrestres da Aeronáutica (COTAR), a premissa básica para servir em um PELOPES da FAB é concluir com êxito o Curso de Operações Especiais em Segurança e Defesa, curso de elite criado e de doutrina do Pelotão Punhal. Após a conclusão deste curso, o militar do PELOPES cumpri o plano anual de treinamento dos Pelotões de Operações Especiais, que é muito mais intenso e complexo do que o treinamento da infantaria convencional restante da unidade a qual este PELOPES está inserido, neste plano, realizam isoladamente treinamentos em campos de instrução das Forças Armadas e esporadicamente também realizam treinamentos em conjunto com o Pelotão Punhal, com o PARA-SAR e outras unidades de elite da Marinha e do Exército.  

Em alguns casos oficiais e sargentos de carreira dos PELOPES são enviados a unidades da FAB e demais Forças Armadas, como o PARA-SAR, o Centro de Instrução de Operações Especiais, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil e o Centro de Instrução Almirante Milclíades Portela Alves, entre outros, a fim de se especializarem e multiplicarem seus conhecimentos aos demais integrantes de seu PELOPES.

Os Militares dos PELOPES aprendem técnicas não convencionais de doutrina comandos, como combate corpo-a-corpo, abordagens, neutralização de alvos móveis, neutralização de sentinelas, pronto-socorrismo, resgate, infiltração, exfiltração, especialização em material bélico, mesmo os que não são de dotação de sua unidade, explosivos, técnicas de caçador (atirador de elite), entre outras.

Infantaria da Aeronáutica
A infantaria da Aeronáutica segundo seu regulamento tem como missão executar ações defensivas, ofensivas, especiais e de proteção, a fim de contribuir para o cumprimento da missão constitucional da Aeronáutica, preservando equipamentos, instalações e pessoal de interesse da Aeronáutica. 

Com isto seus batalhões de infantaria provem a segurança antiaérea das bases aéreas da FAB com armamento apropriado para isso e também provem a segurança aproximada com operações convencionais ofensivas ou defensivas, e havendo necessidade, seus PELOPES realizam as operações especiais.

Emprego operacional

Operações Especiais
As operações especiais são ações de características não convencionais que fogem do emprego normal da tropa e que na FAB são executadas pelo PARA-SAR e pelos PELOPES, formado por militares com alto grau de treinamento. 

As operações desenvolvidas pelos PELOPES sempre são em apoio as bases aéreas em que os mesmos estão inseridos, e coordenadas pelos respectivos comandantes destas bases aéreas e do seu respectivo batalhão de infantaria da Aeronáutica, a fim de que possibilitem e potencializem a capacidade operacional destas bases aéreas, por isso se diferem das operações realizadas pelo PARA-SAR, que em situação de guerra são executadas a comando do Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, a fim de cumprir missões de comandos de grande valor para o esforço de guerra, assim como também missões C-SAR. 

Em uma situação de guerra, o comandante de uma base aérea da FAB, pode ordenar que seu batalhão de infantaria realize uma operação contra uma unidade inimiga que está próxima a sua base aérea, a fim de neutralizar o perigo aquela base aérea, assim como pode empregar seu batalhão de infantaria em uma operação que bloqueie a uma tropa inimiga o uso de uma estrada que está sendo usada pela base aérea para o pouso e decolagem de aviões. No entanto todas estas missões podem ser executadas por tropa de infantaria convencional da Aeronáutica, mas há outras operações onde o grau de risco é muito maior, geralmente executada em área sob o controle do inimigo, nestes casos é necessário o emprego de pequenos contingentes especialmente treinados e motivados, os PELOPES da FAB.

Exemplo operacional
Durante uma guerra, uma base aérea da FAB transfere seus helicópteros para uma base improvisada camuflada no meio da selva amazônica, para ficar mais próxima do teatro de operações em apoio a tropas do Exército, no entanto o inimigo ganhou terreno e se estabeleceu em região próxima a base improvisada, informações da Agência Brasileira de Inteligência dão conta de que o objetivo do inimigo é instalar nesta posição um grande radar aéreo que poderia vistoriar o espaço aéreo em uma distância de muitos quilometros, se os seus objetivos se concretizarem, brevemente a posição da base aérea camuflada na selva será descoberta pelo inimigo. O comandante da base aérea está impossibilitado de usar todo seu batalhão de infantaria da Aeronáutica porque isto geraria uma grande movimentação de tropas, e consequentemente a posição da base seria descoberta, além de que o emprego de grandes efetivos na selva é desaconselhável, devido as dificuldades de locomoção. 

Neste cenário, a melhor opção do comandante da base aérea é o emprego de seu Pelotão de Operações Especiais, que deve se infiltrar com pequenos efetivos a noite, dentro do mais absoluto sigilo em terreno inimigo, silenciar os sentinelas ou se forem muitos, combatê-los com um ataque fulminante de comandos que possibilite rapidamente implantar explosivos nas bases do radar ainda em fase de montagem, destrui-lo e retornar rapidamente a base, antes da chegada de reforços inimigos que estão muito próximos. 

Este é um tipo de missão em que o sucesso vai determinar ou não a continuidade do uso da base improvisada de helicópteros na selva, sem dúvida somente poderá ser cumprida por pequenos efetivos muito bem treinados e motivados, por isso a FAB conta com seus PELOPES.

Pelotão Punhal

O Pelotão Punhal é uma evolução dos PELOPES, está incumbido de realizar operações especiais do tipo comandos em qualquer local do Brasil ou exterior, a fim de garantir a segurança do pessoal, material bélico, aeronaves, interesses e operacionalidade das bases aéreas da Força Aérea Brasileira. Já se firmou ao lado do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR), como unidade de elite da FAB, sendo a única unidade da FAB criada exclusivamente para cumprir missões de comandos.

Unidades PELOPES da FAB
Atualmente existem os seguintes PELOPES na FAB, apesar de alguns não se chamarem Pelotão de Operações Especiais, mantêm as mesmas missões e o mesmo modo de emprego:
 Pelotão Punhal - orgânico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial do Rio de Janeiro
 Grupo Especial de Polícia da Aeronáutica (GEPA)- orgânico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial de Canoas
 Pelotão de Operações Especiais - orgânico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial dos Afonsos
 Pelotão de Operações Especiais - orgânico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial do Galeão
 Pelotão de Operações Especiais - orgânico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial de Recife
 Pelotão de Operações Especiais - orgânico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial de Brasília
 Pelotão de Operações Especiais - orgânico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial de Belém
 Pelotão de Operações Especiais - orgânico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial de Manaus
 Pelotão de Operações Especiais - Organico do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Bandeirante de São Paulo

Referências 

Tropas de elite da Força Aérea Brasileira